

Cinema 
 Il corsaro – film del 1924 diretto da Carmine Gallone e Augusto Genina 
 Il corsaro (Captain Pirate) – film del 1952 diretto da Ralph Murphy
 Il corsaro (El corsario) – film del 1970 diretto da Antonio Mollica

Letteratura 
 Il corsaro (The Corsair) – novella di Lord Byron del 1814

Musica 
 Il corsaro – opera di Filippo Celli del 1822, su libretto di Jacopo Ferretti
 Il corsaro – opera di Giovanni Pacini del 1831, su libretto di Jacopo Ferretti
 Il corsaro – opera di Giuseppe Verdi del 1848, su libretto di Francesco Maria Piave
 Le Corsaire – balletto musicato da Adolphe Adam basato su Il corsaro di Lord Byron

Teatro
Il corsaro (Le corsaire) – opera teatrale di Marcel Achard del 1938

Televisione 
 Il corsaro – miniserie televisiva del 1985 diretta da Franco Giraldi